La Gran Finale dei Campionati mondiali di triathlon del 2014 si è tenuta ad Edmonton, Canada in data 26 agosto-1 settembre 2014.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2014
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2014

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Edmonton
Triathlon nel 2014